Boiron ist der Name 

zweier Fließgewässer im Schweizer Kanton Waadt:
 Boiron de Morges
 Boiron de Nyon

sowie eines französischen Unternehmens:
 Boiron S.A., einer der weltgrößten Hersteller homöopathischer Produkte

Siehe auch
 Baptiste Boiron (* 1980), französischer Musiker